Diese Liste enthält die Spiele der venezolanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Nicht alle Spiele werden von der FIFA gelistet.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der venezolanischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der venezolanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1991 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Venezuela spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, aber als letzte CONMEBOL-Mannschaft gegen Argentinien, die als letzte CONMEBOL-Mitglieder gegeneinander spielten, und zudem als letztes CONMEBOL-Mitglied erstmals gegen Bolivien und Uruguay. Venezuela spielte als bisher einziges CONMEBOL-Mitglied gegen die Dominikanische Republik, Kuba und Puerto Rico, als erste Mannschaft gegen Kolumbien.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der venezolanischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

Venezuela
!Landerspiele der Fussballnationalmannschaft der Frauen